San Morales kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Morales (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 San Morales (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar